Игрежа-Нова (порт. Igreja Nova) — топоним.

 Игрежа-Нова (Алагоас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Игрежа-Нова (Барселуш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Игрежа-Нова (Мафра) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон.

См. также 
 Игрежа-Нова-ду-Собрал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.